Кубок Либертадорес 1964 — 5-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Действующий победитель «Сантос» начал борьбу с полуфинала, где проиграл будущему победителю «Индепендьенте».

Участники

Предварительный раунд

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1964 на сайте КОНМЕБОЛ
 Кубок Либертадорес 1964 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1964 на Торсиде
 Кубок Либертадорес 1964 на сайте www.copalibertadores.ru

Футбол в Южной Америке в 1964 году
Кубок Либертадорес